Als Konfitüre bezeichnet man

 Konfitüre – ein Brotaufstrich aus mit Zucker eingekochten Früchten.
 Konfitüre aus Milch und Zucker, siehe Milchkonfitüre
 Eingekochtes entsprechend der frz. confire und dem lat. conficere für fertig machen, siehe Einkochen
 Konfitfrüchte, in konzentrierter Zuckerlösung eingelegte Früchte, siehe Sladko

Siehe auch:
 Confit – in Fett eingekochtes Fleisch
 Konfekt – ursprünglich zusammengesetztes Arzneimittel, heute feine Zucker- und Backwaren (Confiserie), Kleingebäck
 Marmelade – manchmal gleichbedeutend wie Konfitüre, regional aber oft unterschiedlich
 Frucht-Gelee – Konfitüre aus Fruchtsaft und Gelierzucker
 Früchte-Kompott – mit Zucker und Wasser eingemachtes Obst
 Früchte-Mus – Brei oder Püree aus gekochtem Obst